Forza Italia hace referencia a dos artículos:

Partidos políticos italianos

Forza Italia (1994), fundado por Silvio Berlusconi y existente entre 1994 y 2009.
Forza Italia (2013), existente desde 2013 y considerado una refundación del antiguo partido.